Ernst-Abbe-Gymnasium ist der Name folgender nach dem Physiker Ernst Abbe benannter Schulen:
 Ernst-Abbe-Gymnasium (Berlin)
 Ernst-Abbe-Gymnasium (Eisenach)
 Ernst-Abbe-Gymnasium Jena
 Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen